

Zoologie
Python de Seba (Python sebae), une espèce de serpents de la famille des Pythonidae.

Patronyme 

 Albertus Seba, (1665-1736), zoologiste et pharmacien hollandais.
 Jesús Seba, (1974-), footballeur espagnol.
 Kémi Séba, (1981-), activiste anticolonialiste et essayiste franco-béninois, figure du lutte pour la condition noire et du panafricanisme contemporain. 
 Marcelo Sebá (1969-), réalisateur, scénariste, producteur et entrepreneur brésilien.
 SeBa, (1973-), chanteuse gabonaise.

Religion
 Seba un des six fils de Koush, fils de Cham, fils de Noé, selon la Genèse.

Politique
 Génération Kémi Séba (GKS), mouvement politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme